Robert Frederick Murray, dit Bob Murray, (né le  à Kingston au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace, qui évoluait au poste de défenseur. Depuis le , il est le directeur général des Ducks d'Anaheim, dans la LNH.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1971-1972 || Royals de Cornwall ||LHJMQ ||62 ||14 ||49 ||63 ||88 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1972-1973 || Royals de Cornwall || LHJMQ ||32 ||9 ||26 ||35 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Royals de Cornwall|| LHJMQ ||63 ||23 ||76 ||99 ||88 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1974-75 || Black Hawks de Dallas || LCH ||75 ||14 ||43 ||57 ||130 ||10 ||2 ||6 ||8 ||13 
|-
| 1975-1976 || Black Hawks de Chicago || LNH ||64 ||1 ||2 ||3 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1976-1977 || Black Hawks de Chicago || LNH ||77 ||10 ||11 ||21 ||71 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 1977-1978 || Black Hawks de Chicago || LNH ||70 ||14 ||17 ||31 ||41 ||4 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
| 1978-1979 || Black Hawks de Chicago || LNH ||79 ||19 ||32 ||51 ||38 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
| 1979-1980 || Black Hawks de Chicago || LNH ||74 ||16 ||34 ||50 ||60 ||7 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
| 1980-1981 || Black Hawks de Chicago || LNH ||77 ||13 ||47 ||60 ||93 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 1981-1982 || Black Hawks de Chicago || LNH ||45 ||8 ||22 ||30 ||48 ||15 ||1 ||6 ||7 ||16
|-
| 1982-1983 || Black Hawks de Chicago || LNH ||79 ||7 ||32 ||39 ||71 ||13 ||2 ||3 ||5 ||10
|-
| 1983-1984 || Black Hawks de Chicago || LNH ||78 ||11 ||37 ||48 ||78 ||5 ||3 ||1 ||4 ||6
|-
| 1984-1985 || Black Hawks de Chicago || LNH ||80 ||5 ||38 ||43 ||56 ||15 ||3 ||6 ||9 ||20
|-
| 1985-1986 || Black Hawks de Chicago || LNH ||80 ||9 ||29 ||38 ||75 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 1986-1987 || Blackhawks de Chicago || LNH ||79 ||6 ||38 ||44 ||80 ||4 ||1 ||0 ||0 ||4
|-
| 1987-1988 || Blackhawks de Chicago || LNH ||62 ||6 ||20 ||26 ||44 ||5 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 1988-89 || Hawks de Saginaw || LIH ||18 ||3 ||7 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 || Blackhawks de Chicago || LNH ||15 ||2 ||4 ||6 ||27 ||16 ||2 ||3 ||5 ||22
|-
| 1989-1990 || Blackhawks de Chicago || LNH ||49 ||5 ||19 ||24 ||45 ||16 ||2 ||4 ||6 ||8

| ||132 ||382 ||514 ||871 ||112 ||19 ||37 ||56 ||106

Notes et références 

Naissance en novembre 1954
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de repêchage des Stingers de Cincinnati
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Hawks de Saginaw
Joueur des Royals de Cornwall
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Dirigeant canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Ducks d'Anaheim
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jim-Gregory